NK Kupa Donje Mekušje
 NK Kupa Letovanić
 NK Kupa Pokupsko